Bosznia-Hercegovina
Rakovica falu Bosanska Dubica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Rakovica falu Ilidža községben, a Szarajevói kantonban
Rakovica az Una mellékvize

 Horvátország
Rakovica falu és község, Károlyváros megyében
Mala Rakovica falu Szamobor községben, Zágráb megyében
Velika Rakovica falu Szamobor községben, Zágráb megyében

 Románia
Rakovica falu és község a Bánságban, Temes megyében
Rákovica falu és község Szeben megyében

 Szerbia
Rakovica község Belgrád területén, a Belgrádi körzetben
Rakovica falu Čajetina községben, a Zlatibori körzetben